Neuf navires de la Royal Navy ont été nommés HMS Alacrity:
  était un brick-sloop de  de 18 canons lancé en 1806 et capturé par les Français en 1811.
  était un brick-sloop de 10 canons de la classe Cherokee, lancé en 1818 et vendu en 1835.
  était un sloop à vis en bois lancé en 1856 et vendu en 1864.
  était l'ancien navire civil Ethel, acheté en 1872 et vendu en 1882.
  était un croiseur de troisième classe de classe Surprise, lancé en 1885 et vendu en 1913.
 HMS Alacrity était l'ancien croiseur de troisième classe de la classe Surprise , renommé en 1913 et vendu en 1919.
  était un yacht et un navire d'expédition lancé sous le nom de Margarita en 1900, renommé Semiramis en 1910 et Mlada en 1913. Il a été réquisitionné en 1918 et commandé en 1919 sous le nom de HMS Alacrity. Il a été désactivé en 1922, vendu en 1923 et démantelé en 1936.
  était un sloop de classe Black Swan modifié lancé en 1944 et démantelé en 1956.
  était une frégate de type 21 lancée en 1974. Elle a servi pendant la guerre des Malouines et a été vendue au Pakistan en 1994 et renommée Badr.

Alacrity